BiH:
 Crveno Brdo (Lukavac, BiH), naselje u općini Lukavac
 Crveno Brdo (Srebrenik, BiH), naselje u općini Srebrenik